Ambérieu kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ambérieu-en-Bugey, ort, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ambérieu (flygplats i Frankrike), departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ambérieux, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar